Giovanna la pallida, film diretto da Mario Caserini (1911)
Giovanna la pallida, film diretto da Ivo Illuminati (1921)